15 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 30 шахматной олимпиады, проходившей с 7 по 25 ноября 1992 года в филиппинском городе Манила.

В соревнованиях приняли участие 64 команды (Филиппины были представлены двумя командами), в составе которых играли 252 шахматистки, среди них 28 гроссмейстеров, 60 международных мастера и 19 мастеров ФИДЕ. Участники сыграли 1302 партии.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО). → 4. Коэффициентом Бергера.

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Бх — Коэффициент Бухгольца
 Бг — Коэффициент Бергера
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Майя Чибурданидзе 2692

 Доска 1:  Майя Чибурданидзе 11½ / 13 = 88,5 %
 Доска 2:  Светлана Прудникова 8½ / 11 = 77,3 %
 Доска 3:  Нана Иоселиани 10 / 12 = 83,3 %
 Резервная:  Суниита Виджесурия 6½ / 8 = 81,3 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1992 год в шахматах
Спорт на Филиппинах в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Маниле
Ноябрь 1992 года
Шахматы на Филиппинах